Бе́йквелл, Бе́йкуэлл () — многозначный термин.

  — город в Дербишире, Великобритания.
 Бейкуэлл, Роберт (1725—1795) — английский агроном.
 Бейквелл, Роберт (1768—1843) — английский геолог.

Примечания